Chico Canta (originalmente lançado como Calabar) é um álbum do músico brasileiro Chico Buarque lançado no ano de 1973.

Álbum
O disco conta com arranjos do músico Edu Lobo e é a trilha sonora da peça Calabar: o Elogio da Traição, de Chico Buarque e do poeta moçambicano Ruy Guerra. O conceito da peça e do disco baseia-se na história de Domingos Calabar, personagem histórico que se aliara aos holandeses contra os portugueses na época do Brasil Holandês.
 
O nome do disco, a princípio, seria Chico Buarque Canta Calabar, nome que logo foi vetado devido à sigla CCC e sua relação com a organização Comando de Caça aos Comunistas.

Sua primeira tiragem – que seria retirada das lojas por ordem do Regime Militar poucos dias após o lançamento – tinha o título de Calabar e apresentava como capa o nome da peça na parede de um muro.

O trabalho ainda seria lançado pouco tempo depois com uma capa branca, apenas com o nome do cantor, sem qualquer publicidade, obtendo vendagens tímidas. Em virtude de tal fato, a gravadora Philips lançou no ano posterior uma nova e definitiva capa com o rosto do cantor e um novo título, Chico Canta.

O álbum, assim como a peça teatral, teve diversos trechos censurados.  Na visão da Censura, Chico (que possui ascendência neerlandesa) e Ruy apresentaram um trabalho provocativo, simpático à colonização batava contra o domínio colonial português, e que, metaforicamente, poderia incitar os brasileiros a se revoltarem contra a ditadura militar dominante no país à época.

Para Chico, Calabar poderia remeter de certa forma a Carlos Lamarca, capitão que em 1969 desertara do Exército Brasileiro e engessara as trincheiras guerrilheiras contra a Ditadura Militar.

Duas canções tiveram as letras integralmente proibidas, “Ana de Amsterdam” e “Vence na Vida Quem Diz Sim”, de modo que acabaram sendo lançadas apenas em seus arranjos instrumentais. “Barbára” teve cortada a frase (“no poço escuro de nós duas”), por abordar uma relação lésbica. 
“Não Existe Pecado...”  teve a frase ("Vamos fazer um pecado safado debaixo do meu cobertor") substituída por ("Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor").

Na canção “Fado Tropical”, que possui um trecho declamado por Ruy Guerra, a frase  (“além da sífilis é claro”) foi excluída, ao aludir ao “sangue português” de um dos personagens da peça.

Musicalmente, o disco apresenta um vigoroso trabalho de arranjos por Edu Lobo, com a inclusão de novidades como sintetizadores, guitarra elétrica e cordas, e o lançamento de algumas das melhores canções do repertório de Chico Buarque como “Ana de Amsterdam”, “Cala a Boca, Bárbara” e “Não Existe Pecado ao Sul do Equador” (esta última regravada em 1978 pelo cantor Ney Matogrosso para o tema de abertura da telenovela “Pecado Rasgado” da TV Globo).

Faixas

Ficha Técnica
Coordenação Geral: Ruy Guerra

Direção de Produção: Roberto Menescal

Direção de Estúdio: Sérgio M. de Carvalho

Arranjos: Edu Lobo

Regência: Mário Tavares

Capa: Regina Vater

Ligações externas

Álbuns de Chico Buarque
Álbuns de 1973
Bandas sonoras
Álbuns da Philips Records
Álbuns lançados pela Universal Music Brasil
Obras censuradas na ditadura militar no Brasil (1964–1985)
Álbuns em língua portuguesa